peut désigner :

 Return to Forever, un groupe américain de jazz fusion fondé et mené par Chick Corea ;
 Return to Forever, le premier album de ce groupe sorti en 1972 ;
 Return to Forever, un album du groupe allemand de hard rock Scorpions sorti en 2015.

Homonymie de titre